Boat People bezeichnet:
 Boatpeople, Flüchtlinge in Asien

 Boat People (1982), Hongkong-Filmdrama
 Boat People (1987), deutscher Dokumentarfilm